Constel·lació de Cassiopea
 Cassiopea (mitologia), mare d'Andròmeda.
 Cassiopea, gènere de meduses de l'ordre Rhizostomae